Terry Brown é um produtor musical que já realizou diversos trabalhos, sendo o mais notável aquele com a banda Rush, que durou oito anos, e que para alguns é a melhor fase da banda. Outro trabalho famoso de Brown é com a banda Cutting Crew.

Álbuns que produziu

Rush

Fly by Night - 1975
Caress of Steel - 1975
2112 - 1976
A Farewell to Kings - 1977
Hemispheres - 1978
Permanent Waves - 1980
Moving Pictures - 1981
Signals - 1982

Referências 
 Allmusic

Produtores musicais do Canadá